Вирофле (фр. Viroflay) — городская коммуна во Франции.

География 

Вирофле расположен на территории одноимённого кантона, округа Версаль департамента Ивелин в регионе Иль-де-Франс и в 14 километрах от центра Парижа, восточнее Версаля. Вирофле с севера и с юга окружают лесные массивы.

Города-партнёры 

  Хаслох
  Браччано
  Колокани
  Карчавелос

Галерея

Примечания 

Города Франции
Коммуны департамента Ивелин